Börsenplatz steht für:

 den Handelsplatz einer Börse
 Börsenplatz (Frankfurt am Main)
 Börsenplatz (Köln)
 Börsenplatz (Wilhelmshaven)

Siehe auch:
 Börseplatz
 Finanzplatz